Popławski, auch Poplawsky, ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Popławski (1955–2019), litauischer Politiker
 Artur Popławski (1860–1918), polnischer Ingenieur und Schachmeister
 Felix Poplawsky (* 1979), deutscher Kameramann
 Marceli Popławski (1882–1948), polnischer Komponist, Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Nikodem Popławski (* 1975), US-amerikanischer Physiker
 Stanisław Popławski (1902–1973), polnisch-sowjetischer General und Politiker

Siehe auch:
 Poplawski